Palača Balović (stara)
Palača Balović (nova)